Hammerau ist Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:
 Hammerau (Ainring), Dorf der Gemeinde Ainring im Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hammerau (Sinsheim), Wohnplatz auf der Stadtteilgemarkung Weiler von Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hammerauer Altrhein, rechter Altarm des Oberrheins im Naturschutzgebiet Hammer Aue von Gernsheim und Groß-Rohrheim bei Groß-Rohrheim, Kreis Bergstraße und Gernsheim, Kreis Groß-Gerau, beide in Hessen

Hammerau ist ein Familiennamensbestandteil:
 Johann Sigmund Deybel von Hammerau (1685…1690–1752), sächsischer Architekt 
 Christian Gottfried Deybel de Hammerau (1725–1798), polnischer General, Sohn des vorigen